El nombre de José Vergara puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 José Vergara Doncel (1906-1983), funcionario y escritor español.
 José Vergara Gimeno (1726-1799), Pintor español.
 José Vergara Galeas (1827-1887), Abogado y político chileno.
 José Vergara Silva (1746-1810), militar, político y hacendado chileno.